Varios personajes de la historia de España han llevado el nombre de Lorenzo Suárez de Figueroa:

 Lorenzo I Suárez de Figueroa (1344–1409), Maestre de la Orden de Santiago;
 Lorenzo II Suárez de Figueroa (1408–1461), I conde de Feria, nieto del anterior;
 Lorenzo III Suárez de Figueroa (1505–1528), III conde de Feria, nieto del anterior;
 Lorenzo IV Suárez de Figueroa (1559–1607), II duque de Feria, virrey de Cataluña y de Sicilia, nieto del anterior;
 Lorenzo Suárez de Figueroa (conquistador y gobernador) (m. 1595). Fue Teniente de gobernador del Tucumán entre 1573 y 1575, conquistador de tierras en América, y Gobernador de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia). Tataranieto de Lorenzo II Suárez de Figueroa (I Conde de Feria) y, por ende, descendiente de Lorenzo I Suárez de Figueroa, Maestre de la Orden de Santiago;
 Fray Lorenzo Suárez de Figueroa y Fernández de Córdoba, obispo de Sigüenza (1579–1605).
 Lorenzo Suárez de Figueroa (h.1520-1550), o Lorenzo Lasso de la Vega hijo natural del poeta Garcilaso de la Vega y Guiomar Carrillo.